Jakub Górski (zm. 1585) – rektor Akademii Krakowskiej i renesansowy humanista
 Jakub Górski (1585–1652) – kanonik krakowski  i rektor Akademii Krakowskiej 
 Jakub Górski – poseł na Sejm Rozbiorowy 1773-1775
 Jakub Górski (ur. 1976) – dziennikarz